23-й чемпионат Израиля проходил в 1996 году в Иерусалиме.

Турнирная таблица

Литература 
 Mega Datenbank 2017 — ISBN 978-3-86681-572-8

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Чемпионаты Израиля по шахматам
1996 год в шахматах